Peczora – rzeka w Rosji
 Peczora – miasto w Rosji

Zobacz też: Peczory